Torre de la Libertad puede referirse a:

Estados Unidos 
 Torre de la Libertad, en Miami.
 One World Trade Center o Torre de la Libertad, en Nueva York.

Guinea Ecuatorial 
 Torre de la Libertad, en Bata.

México 
 Torre Libertad, en la Ciudad de México.

Monumentos
Torres